Валдема́р Параде́ла де Абре́у (; 1932, Лиссабон — 2003, Лиссабон) — португальский журналист, писатель и антикоммунистический политик. Корреспондент и редактор ряда газет, сотрудник и руководитель издательств. Один из лидеров антикоммунистических сил Португалии после Революции гвоздик, основатель правопопулистского движения Мария да Фонте. Сыграл видную роль в политическом противостоянии Жаркого лета 1975 года.

Журналистская фронда 
С 1955 года Парадела де Абреу работал в португальских СМИ. Был корреспондентом газеты República, занимавшей позицию либерального фрондирования в отношении салазаровского режима. Освещал Суэцкую войну 1956—1957. В 1956 году издал художественно-публицистическую книгу O Princípio do Fim («Начало конца»), на следующий год — сборник Reportagens no Egipto («Египетские репортажи»).

По профессии Парадела ди Абреу был журналистом. По жизни — неуёмным авантюристом, военкором на Ближнем Востоке. Такие любят свободу. К тому же, военная журналистика способствовала обретению оперативных навыков.

В 1959 году Парадела де Абреу организовал союз редакторов. Руководил издательством Arcádia, в котором была издана книга социалистического оппозиционера Мариу Суареша — будущий премьер-министр и президент Португалии — Portugal Amordaçado («Португалия с кляпом во рту»). Парадела де Абреу редактировал книгу генерала Спинолы Portugal e o Futuro («Португалия и будущее») — принесшую автору общенациональную популярность и мировую известность.

Революционный антикоммунист 
Первоначально Парадела де Абреу поддержал Революцию гвоздик. В первые дни после 25 апреля 1974 года он участвовал в формировании ультралевого движения. Но резкий прокоммунистический крен, быстрое усиление Португальской компартии (ПКП), особенно после отставки генерала Спинолы с поста президента, заставили его изменить позицию. На основе антикоммунизма Парадела де Абреу быстро эволюционировал вправо.

Примыкал к Социалистической партии Мариу Суареша, затем к Народно-демократической партии Франсишку Са Карнейру. Однако в этих партиях он не удержался из-за авантюрности характера и тяги к прямому действию. Участвовал в создании Независимой социал-демократической партии, но этот проект не получил развития. Более тесно Парадела де Абреу сотрудничал с Христианско-демократической партией Жозе Санчеса Осорио.

Парадела де Абреу принял участие в выступлении правых сил 11 марта 1975 года. Неудача заставила его бежать в Испанию. Однако уже в июле Парадела де Абреу тайно вернулся в Португалию. Он нелегально перешёл границу контрабандистской тропой вместе с двумя друзьями — Жуаном Брага (известный певец фаду) и Антониу Эштаррейя. Добравшись до Браги, Парадела де Абреу встретился с лидером антикоммунистических сил Севера Португалии настоятелем кафедрального собора каноником Эдуарду Мелу Пейшоту.

Лидер правых масс 

Проект Параделы заключался в создании из консервативно настроенных крестьян португальского Севера массового антикоммунистического движения Мария да Фонте. Соответствующее решение было принято на совещании у каноника Мелу. Характерно название: истовая католичка Мария да Фонте — реальное, хотя полулегендарное историческое лицо, лидер крестьянского восстания 1846 года. «Революция Марии да Фонте» была направлена против централизаторской политики правительства, в защиту традиционных католических обычаев. Таким образом, ставка делалась на массовость, жёсткость (вплоть до физического насилия), консерватизм и популизм.

Журналист-военкор с повадками бандюгана-оперативника Вальдемар Парадела ди Абреу собрал массовое антикоммунистическое движение «Мария да Фонте», почти партизанскую армию.

Суть проекта состояла в социальном развёртывании правопопулистской тенденции, выводе подпольной и террористической деятельности на уровень массовой публичной политики. Организующая роль придавалась португальской католической церкви.

В каждой епархии много приходов и много церквей. Тысячи колоколов, сотни тысяч католиков. Это структура готова к войне. Каждый приход — база, каждая церковь — крепость, каждый колокол — радиопередатчик.

Валдемар Парадела де Абреу

Организационными центрами движения становились церковные приходы. Движение освещалось выступлениями архиепископа Браги Франсишку Мария да Силвы. Политическое руководство принял каноник Мелу, оперативную организацию — Парадела де Абреу.

— Кто были те люди, на севере?

— Тысячи людей из церкви.

— Каноник Мелу из Браги?

— Да, Каноник Мелу был краеугольным камнем движения.

— Кто сжигал штабы компартии на севере?

— Было кому на местах. Например, пират по имени Парадела де Абреу. Полезный пират.

Интервью с Алпоином Калваном

В период Жаркого лета движение «Мария да Фонте» организовало около 100 массовых акций, демонстраций и нападений на представительства, активистов и союзников ПКП. Валдемар Парадела де Абреу лично участвовал в событиях, организовывал крестьянские выступления, подолгу жил в деревнях на нелегальном положении. Многие населённые пункты северных районов фактически вышли из повиновения левым властям Лиссабона. Эти события изменили общенациональное соотношение сил.

В сентябре-октябре 1975 года Парадела де Абреу предлагал Гильерме Алпоину Калвану организовать приезд на Север генерала Спинолы и сформировать под его руководством «правительство свободной Португалии». Парадела был уверен, что «нет военной силы, способной победить северное восстание». Он был сильно недоволен нерешительностью Калвана и рассчитывал на поддержку каноника Мелу. Тайные переговоры велись под эгидой каноника в подсобных помещениях семинарии Браги (под постоянной угрозой раскрытия и ареста).

Действия «Марии да Фонте», наряду с откровенно террористическими МДЛП и ЭЛП, сыграли важную роль в переломе политической тенденции и победе правых сил в противостоянии 1975 года.

Снова в журналистике 
С 1976 года Парадела де Абреу вернулся к журналистике, сотрудничал с крупными издательствами. Политически стоял на правоцентристских позициях, поддерживал Демократический альянс.

В 1983 году опубликовал книгу Do 25 de Abril ao 25 de Novembro: memória do tempo perdido («От 25 апреля до 25 ноября: воспоминания о потерянном времени»). В 1997 году вышла его работа Timor: a verdade histórica («Тимор: историческая правда»). Активно поддерживал антикоммунистические движения в португалоязычной Африке — ангольскую УНИТА и мозамбикское РЕНАМО. В 1984 году опубликовал обширное интервью с генеральным секретарём РЕНАМО Эво Фернандешем.

Валдемар Парадела де Абреу скончался 17 декабря 2003 года. Похоронен в Бенфике. Соболезнования в связи с его кончиной выразил португальский Союз журналистов.

Уверенность в приоритете 
Парадела де Абреу свысока относился к МДЛП и ЭЛП, отмечал их малочисленность и наличие зарубежной базы.

Все активисты ЭЛП могли собраться в баре отлеля Melià в Мадриде… Спинола предпочитал переговариваться в Копакабане, Испании или Швейцарии… Алпоин во время народной борьбы на Севере заезжал в Португалию три или четыре раза, потому что гораздо спокойнее было находиться в мадридском офисе или в красивом доме в Сеговии…

Валдемар Парадела де Абреу

Этим он подчёркивал массовость и чисто внутренний португальский характер своего движения, выражал уверенность в решающей роли «Мария да Фонте» в исходе противостояния.

См. также 
 Жаркое лето 1975 (Португалия)
 Каноник Мелу
 Гильерме Алпоин Калван
 Барбьери Кардозу
 Франсишку ван Уден
 Жуакин Феррейра Торреш
 Рамиру Морейра
 Лионель Сисньега Отеро
 Роберто Тиеме

Примечания 

Журналисты Португалии
Политики Португалии
Деятели антикоммунистических организаций
Националисты Португалии
Писатели Португалии
Ультраправые